D979 (Ain), een departementale weg in het Franse departement Ain
 D979 (Ardennes), een departementale weg in het Franse departement Ardennes
 D979 (Nièvre), een departementale weg in het Franse departement Nièvre
 D979 (Saône-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Saône-et-Loire